Gemeindeverband steht für:

 eine kommunale Untergliederung einer Partei oder eines Vereins, siehe Verband (Recht) #Regionale Unterteilung
 Gemeindeverband (Deutschland), im deutschen Kommunalrecht ein Zusammenschluss oberhalb der Gemeindeebene
 Gemeindeverband (Österreich), im österreichischen Kommunalrecht ein Zusammenschluss von Gemeinden zur gemeinsamen Aufgabenbesorgung
 Interkommunale, nach belgischem Recht ein Zusammenschluss von Provinzen oder Gemeinden zur gemeinsamen Aufgabenbesorgung
 Établissement public de coopération intercommunale, in Frankreich ein Zusammenschluss von Gemeinden

 Município (Portugal), eine Verwaltungseinheit der kommunalen Selbstverwaltung in Portugal, die aus Freguesias besteht 

 in Salzburg, Tirol und Vorarlberg die Interessenvertretung der Gemeinden, siehe Österreichischer Gemeindebund

Siehe auch:

 Verwaltungskooperation
 Kommunalverband
 Regionalverwaltung